Het ATP-toernooi van Gstaad 2013 (met de officiële naam Crédit Agricole Suisse Open Gstaad) vond plaats van 22 tot en met 28 juli 2013. Er werd gespeeld op de gravel-buitenbanen van de Roy Emerson Arena in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

Het enkelspel werd gewonnen door Michail Joezjny. Hij versloeg in de finale Robin Haase met 6-3 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Jamie Murray en John Peers. Zij versloegen in de finale Pablo Andújar en Guillermo García López met 6-3 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Gstaad
ATP-toernooi van Gstaad